Мали́новая Поля́на — село Большеполянского сельского поселения Тербунского района Липецкой области.

География 
Стоит на правом берегу реки — притока Кобыльей Сновы. На противоположном, левом, находится село Вислая Поляна. На юго-востоке к Малиновой Поляне примыкает село Большая Поляна (оно стоит на шоссе Тербуны — Хлевное).

История 
Возникла во второй половине XVII века. В документах 1705 года упоминается как село с церковью.

Называлось также Мали́новым Ве́рхом (верх — верховье оврага). Название — по месту заселения, где в давние годы были заросли малины.

Население 

Численность населения Малиновых Полян — 188 человек (2009).

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района